Фіна́л ку́бка Украї́ни з футбо́лу 2012 — 21-й фінал Кубка України з футболу. Пройшов 6 травня 2012 року. У матчі зіграли дві донецькі команди: «Металург» і «Шахтар». Вдруге за історію проведення турніру у фінальному матчі зіграли команди з одного міста, вперше це сталося 1998 року, коли зустрілися київські «Динамо» та ЦСКА. Оскільки «Шахтар» кваліфікувався до Ліги чемпіонів 2012—2013, «Металург» кваліфікувався до Ліги Європи 2012—2013.

Шлях до фіналу

Матч

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Федерації футболу України

2012 у футболі
2012
Футбольні змагання у Києві
Події 6 травня
Травень 2012
2012 у Києві